La condanna (Das Urteil), racconto di Franz Kafka (1912)
La condanna (Osînda), film diretto da Sergiu Nicolaescu (1976)
La condanna, film diretto da Marco Bellocchio (1991)
La condanna, libro di Anne Holt  (2018)